Николе:

 Николе — город в Квебеке (Канада), расположенный в графстве Николе-Ямаска.
 Николе, Жан-Батист (1728—1796) — французский антрепренер.
 Николе, Никола (1517—1583) — французский государственный деятель, художник и путешественник.
 Николе, Орель (1926—2016) — швейцарский флейтист и педагог.

См. также 
 Николлет

Примечания